David Johnny Oduya (né le  à Stockholm en Suède) est un ancien joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Carrière en club
Il commence sa carrière junior en jouant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2000 en jouant pour la franchise des Wildcats de Moncton.
En 2001, il participe au repêchage d'entrée dans la LNH et rejoint les Capitals de Washington ( en septième ronde).

Cela dit, il ne rejoint pas l'équipe de LNH et à la place prend la direction de son pays natal et du club de Hammarby IF de l'Elitserien. Il joue ensuite pour Djurgårdens IF avant de rejoindre les Frölunda HC pour la saison 2005-06.

Au cours de l'été 2006, il rejoint les Devils du New Jersey pour qui il s'impose jusqu'en 2010. Le , il est échangé aux Thrashers d'Atlanta en retour notamment d'Ilia Kovaltchouk.

Le , il remporte sa deuxième Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago.

Le , il signe avec les Stars de Dallas pour deux saisons et un salaire de 7,5 millions de dollars. Il rejoint son coéquipier avec les Blackhawks Patrick Sharp.

Le , il signe un contrat d'un an et un million de dollars avec les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Hammarby IF || Allsvenskan ||1||0||0||0||0||1||0||0||0||0 
|-
|2000-2001 ||Wildcats de Moncton ||LHJMQ||44||11||38||49||147||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Tigres de Victoriaville ||LHJMQ||24||3||16||19||112||13||4||9||13||10
|-
|2001-2002 ||Hammarby IF || Allsvenskan ||46||11||14||25||66||2||1||0||1||4 
|-
|2002-2003 ||Hammarby IF || Allsvenskan ||38||8||20||28||162||10||7||5||12||38 
|-
|2003-2004 || Djurgårdens IF  ||Elitserien  ||42||4||4||8||173||4||0||0||0||6
|-
|2004-2005 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||49||2||4||6||139||12||0||2||2||39
|-
|2005-2006 ||Frölunda HC ||Elitserien ||47||8||11||19||95||17||1||2||3||16
|-
|2006-2007|| Devils du New Jersey || LNH  ||76||2||9||11||61||6||0||1||1||6
|-
|2007-2008|| Devils du New Jersey || LNH ||75||6||20||26||46||5||0||1||1||6 
|-
|2008-2009 ||Devils du New Jersey ||LNH ||82 ||7 ||22 ||29 ||30 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-  
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||40||2 ||2 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2009-2010 ||Thrashers d'Atlanta||LNH ||27 ||1 ||8 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Thrashers d'Atlanta ||LNH ||82 ||2 ||15 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||2011-2012 || Jets de Winnipeg ||LNH || 63|| 2|| 11|| 13|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Blackhawks de Chicago || LNH || 18|| 1|| 4|| 5|| 0|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0 
|-
|2012-2013 || Blackhawks de Chicago || LNH || 48|| 3|| 9|| 12|| 10|| 23|| 3|| 5|| 8|| 16
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 77 || 3 || 13 || 16 || 38 || 19 || 2 || 5 || 7 || 8 
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 76 || 2 || 8 || 10 || 26 || 23 || 0 || 5 || 5 || 6 
|-
|2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 82 || 4 || 17 || 21 || 26 || 13 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 37 || 1 || 6 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 15 || 1 || 1 || 2 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 51 || 4 || 4 || 8 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 1 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || -

| 799 || 37 || 145 || 182 || 340 || 106 || 6 || 22 || 28 || 46

Au niveau international 

| 2009  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 || || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 12|| || align="left"|Cinquième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références

Voir aussi

Naissance en octobre 1981
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Flyers de Philadelphie